Typ 29 (auch Type 29) steht für
 Citroën Typ 29, ein Automodell des Automobilherstellers Citroën
 Peugeot Typ 29, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot

Abkürzung